Василий Вальков
 Вальков, Василий Алексеевич (1904—1972) — советский дипломат.
 Вальков, Василий Матвеевич (1919—1945) — советский военный деятель. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1945, посмертно). Подполковник сухопутных войск.